Coupe de France, wörtlich: Französischer Pokal(wettbewerb), bezeichnet mehrere Sportveranstaltungen: 

 Coupe de France (Basketball), den französischen Pokalwettbewerb im Basketball
 Coupe de France (Eishockey), den französischen Eishockeypokal
 Coupe de France (Handball), den französischen Handballpokal für Vereinsmannschaften
 Coupe de France (Radsport), eine Serie von Radrennen
 Coupe de France féminine, den französischen Fußballpokal für Frauen-Vereinsmannschaften
 Französischer Fußballpokal, den französischen Fußballpokal für Männer-Vereinsmannschaften
 Französischer Rugbypokal, den Rugbypokalwettbewerb